Edgar Alexander Ramos Martinez (Bogotá, 27 de setembro de 1979) é um futebolista profissional colombiano, que atua como defensor

Carreira

Independiente Santa Fe 
Edgar Ramos se profissionalizou no Independiente Santa Fe em 1999.

Seleção 
Edgar Ramos integrou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Patriotas Fútbol Club
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003